Onda hace referencia a varios artículos:

Física y matemáticas
 Onda, fenómeno físico que consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio material.
 Onda mecánica, perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material.
 Ondas sísmicas, ondas elásticas fuertes en la propagación de perturbaciones temporales del campo de tensiones que generan pequeños movimientos en las placas tectónicas.
 Ondas sonoras, ondas longitudinales que transmiten lo que se asocia con sonido.
 Onda gravitatoria; en física, ondulación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado.
 Onda electromagnética (Radiación electromagnética), perturbación que se forma por la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético oscilantes. Estas ondas se propagan por el vacío a la velocidad de la luz y son: rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, luz visible, ondas de infrarrojos, microondas, ondas de radio. 
 Ecuación de onda; en mecánica clásica, representación vectorial.
 Función de onda; en mecánica cuántica, representación vectorial.
 Ondas de Rossby, oscilaciones que se producen en los fluidos geofísicos (océano y atmósfera).

Cultura
 Literatura de la Onda, movimiento literario surgido en México durante la segunda mitad de la década de 1960.
 Premios Ondas, a los profesionales de radio, televisión, cine y música.

Empresas
 Onda Cero (España), cadena de radio.
 Onda Cero (Perú), cadena de radio.
 ONDA (Organización Nacional de Autobuses), empresa uruguaya de transporte de pasajeros, actualmente desaparecida y que tuvo influencia importante en ese país.

Lugares
 Onda (Castellón), municipio de la Comunidad Valenciana (España).

Además

 Onda Vital, la técnica más conocida de combate de Dragon Ball, también llamada Kame Hame Ha.